Der Kanton Dieue-sur-Meuse ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Bar-le-Duc, Commercy und Verdun, im Département Meuse und in der Region Grand Est (bis Ende 2015 Lothringen). Hauptort des Kantons ist die Gemeinde Dieue-sur-Meuse.

Geschichte 
Der Kanton entstand bei der Neueinteilung der französischen Kantone im Jahr 2015. Seine Gemeinden kommen aus den bisherigen Kantonen Pierrefitte-sur-Aire (alle 26 Gemeinden), Souilly (alle 18 Gemeinden), Seuil-d’Argonne (alle 13 Gemeinden) und Verdun-Est (5 der 8 Gemeinden).

Lage 
Der Kanton liegt im Westen und im Zentrum des Départements Meuse.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 62 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Politik 
Im 1. Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der vier Wahlpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 29. März 2015 gewann das Gespann Serge Nahant/Frédérique Serré (beide DVD) gegen Christine Habart/Christian Namy (beide UDI) und Josiane Dautel/David Masson (beide FN) mit einem Stimmenanteil von 44,35 % (Wahlbeteiligung:57,60 %).

Einzelnachweise 

Dieuesurmeuse
Gegründet 2015